Николя Бертен ():
 Бертен, Никола (1667—1736) — французский живописец.
 Бертен, Николя (1752—1816) — французский генерал.